Serie C 2013-2014 – torneo di hockey su ghiaccio
 Serie C 2013-2014 – torneo di rugby a 15